Hjalmar Grafström kan syfta på:

* Hjalmar Grafström (1865–1944), svensk ämbetsman
 Hjalmar Grafström (1866–1955), svensk militär